Todsicher steht für:
Todsicher (1990), französischer Spielfilm
 Polizeiruf 110: Todsicher, deutscher TV-Krimi (1998)
 Death Proof – Todsicher, US-amerikanischer Action-Thriller aus dem Jahr 2007
 Safe – Todsicher, US-amerikanischer Actionfilm aus dem Jahr 2012
Siehe auch:
Bang Boom Bang – Ein todsicheres Ding
Desperados: Ein todsicherer Deal
Polizeiruf 110: Ein todsicherer Plan
Tatort: Eine todsichere Falle
Tatort: Eine todsichere Sache